Radioscopie du Japon est un essai de Jean-François Sabouret publié en 1997. La préface a été écrite par Ivan Levaï.

Contenu

Notes et références

Liens externes 

Essai français paru en 1997
Livre sur le Japon